Plaats in Indonesië
 Karangwuluh (Kutoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karangwuluh (Suradadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java